Anderswelt () — шестой студийный альбом немецкой фолк-группы Schandmaul, выпущенный в 2008 году компанией F.A.M.E Recordings. В немецких чартах (German Longplay Charts) оставался пятнадцать недель, наивысшая позиция — восьмая.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Encyclopaedia Metallum

Альбомы 2008 года